Alfonso de Orleans y Borbón (Madrid, 12 de noviembre de 1886- Sanlúcar de Barrameda, 6 de agosto de 1975) fue un infante de España y aviador militar.

Biografía 
Fue hijo de la infanta Eulalia de Borbón (hija de la reina Isabel II) y del príncipe Antonio de Orleans y Borbón (hijo del príncipe Antonio de Orleáns, duque de Montpensier, y nieto del rey Luis Felipe I de Francia). Su bautismo tuvo lugar en el Palacio Real de Madrid, siendo apadrinado por su tía, la reina regente María Cristina de Austria y su abuelo materno, el rey Francisco de Asís. Familiarmente, Alfonso era llamado Tío Ali.

Un día antes de su nacimiento, su tía la reina regente le concedió el título de Infante de España.

Alfonso y su hermano Luis Fernando estudiaron en el jesuita Beaumont College, Inglaterra. En 1906 realizó su formación militar en la Academia Militar de Toledo y en 1910 se formó como piloto en Francia. De regreso a España logró convertirse en uno de los primeros y más destacados aviadores militares españoles.

En 1907, fue anunciado su compromiso con la princesa Beatriz de Sajonia-Coburgo-Gotha, hija de Alfredo I de Sajonia-Coburgo-Gotha, duque de Edimburgo (que fue uno de los hijos de la reina Victoria del Reino Unido), y de la gran duquesa María Alexandrovna de Rusia, hija del zar Alejandro II.

La princesa Beatriz había sido novia del gran duque Miguel Alexandrovich y candidata para esposa de Alfonso XIII, quien dejó claro que la pareja tendría que vivir en el exilio si la novia no se convertía al catolicismo como lo había hecho Victoria Eugenia de Battenberg.

El 15 de julio de 1909 contrajo matrimonio en Coburgo, con la princesa. El matrimonio tuvo tres hijos:

 Álvaro de Orleáns, VI duque de Galliera, (1910-1997).
Alfonso de Orleáns (1912-1936).
Ataúlfo de Orleáns (1913-1974).

Fue desposeído de su título de infante de España y demás honores regios, por no pedir la real venia para contraer matrimonio, desde el 16 de julio de 1909 hasta el 12 de marzo de 1912. Durante ese período la pareja residió en Coburgo y cuando Alfonso regresó a España le fueron restablecidos sus títulos y honores por su primo hermano, el rey Alfonso XIII, quien además concedió a sus hijos el tratamiento de alteza real.

Ocupó diversos destinos en la aviación militar española hasta la caída de la monarquía en 1931, llegando a participar, como jefe, en las operaciones aéreas del Desembarco de Alhucemas que tuvo lugar en 1925.

Al proclamarse la II República española, el 14 de abril de 1931, el infante Alfonso partió hacia el exilio en Londres, ciudad en la que residió hasta que regresó a España en 1937, iniciada la Guerra Civil, para sumarse a la aviación del bando sublevado. Finalizada la guerra fue ascendido a general de brigada y ocupó la jefatura de la Segunda Región Aérea en 1940. Tres años más tarde, se le nombró general de división.

Alfonso de Orleáns renunció, en 1945, a la jefatura de la Región Aérea del Estrecho para mostrar su apoyo al Manifiesto de Lausana, texto en el que Juan de Borbón, jefe de la casa real española, reclamó la restauración de la monarquía. Con esta decisión el infante Alfonso tuvo que poner fin a su carrera militar aunque continuó pilotando aviones.

Una fundación, dedicada a la conservación de aeronaves históricas, lleva su nombre: Fundación Infante de Orleans.

El infante Alfonso de Orleáns y Borbón falleció de un paro cardíaco, el 6 de agosto de 1975, a los 88 años. Fue enterrado con todos los honores en la iglesia del Convento de Capuchinos de Sanlúcar de Barrameda.

Títulos, órdenes y empleos

Títulos 
 12 de noviembre de 1886 - 16 de julio de 1909: Su Alteza Real el príncipe Alfonso de Orleáns, infante de España.
 16 de julio de 1909 - 12 de marzo de 1912: Su Alteza Real el príncipe Alfonso de Orleáns.
 12 de marzo de 1912 - 24 de julio de 1930: Su Alteza Real el príncipe Alfonso de Orleáns, infante de España.
 24 de julio de 1930 - 14 de julio de 1937: Su Alteza Real el príncipe Alfonso de Orleáns, infante de España, duque de Galliera.
 14 de julio de 1937 - 6 de agosto de 1975: Su Alteza Real el príncipe Alfonso de Orleáns, infante de España.

Distinciones honoríficas 
 13 de mayo de 1907: Caballero de la Orden del Toisón de Oro.
 Caballero gran cruz de la Orden de Carlos III.
 Caballero novicio de la Orden de Calatrava.
 Caballero gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge.
5 de enero de 1943: Gran cruz de la Orden del Mérito Militar (con distintivo blanco)

Empleos

Ejército español 

 1 de octubre de 1943: General de división del Ejército del Aire.
 5 de febrero de 1938: Coronel de aviación.
 Comandante del arma de Infantería.
 17 de mayo de 1914 - ¿?: Capitán del arma de Infantería.
 ¿? - 17 de mayo de 1914: Primer teniente del arma de Infantería.

Ancestros

Bibliografía

Notas

Referencias

Bibliografía 
 Sagrera, Ana de: Ena y Bee. En defensa de una amistad, Velecío Editores-Fundación Infantes Duques de Montpensier, Madrid, 2006. ISBN 97884935000-X

Véase también 
 Fundación Infante de Orleans

Enlaces externos 
 Biografía ofrecida por la Fundación Infante de Orleans.
 Fundación Infante de Orleans.

Infantes de España de gracia
Casa de Borbón en España
Dinastía de Orleans
Pioneros de la aviación de España
Generales de España del siglo XX
Militares de la guerra civil española sublevados
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Caballeros grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Fallecidos en Sanlúcar de Barrameda
Caballeros novicios de la Orden de Calatrava
Duques de Galliera
Nacidos en Madrid